Leifermann ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Leifermann (* 1952), deutsche Ruderin
 Henry Peter Leifermann (1942–2016), US-amerikanischer Journalist und Autor